Wagemans ist der Familienname folgender Personen:

 Emilius Wagemans (* 1926), belgischer Sänger, bekannt als Bob Benny
 Georges Wagemans (1881–?), belgischer Eiskunstläufer
 Julianus Wagemans (1890–1965), belgischer Turner
 Michel Wagemans (1960–2015), belgischer Pianist und Musikpädagoge
 Peter-Jan Wagemans (* 1952), niederländischer Komponist

Siehe auch:
 Wagemann